Ledizione 1967 del Nemzeti Bajnokság I vide la vittoria finale del Ferencvárosi TC, che conquista il suo ventesimo titolo.

Capocannoniere del torneo fu Antal Dunai dell'Újpesti Dózsa con 36 reti.

Classifica finale 

(C) Campione nella stagione precedente
(N) squadra neopromossa
(CU) vince la Coppa di Ungheria

Verdetti 
 Ferencvárosi TC campione d'Ungheria 1967.
 Komlói Bányász e Egri Dózsa retrocesse in Nemzeti Bajnokság II.

Qualificazioni alle Coppe europee
 Coppa dei Campioni 1968-1969: Ferencvárosi TC qualificato.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1967
Campionato ungherese di calcio